Tahira steht für:

 Tahira (Pferd), deutsches Rennpferd
 Tahira (Vorname), weiblicher Vorname